Бутел се може односити на:

 , насеље и седиште истоимене општине у граду Скопљу, Северна Македонија
 Општина Бутел, општина града Скопља, Северна Македонија
 Бутел (гробље), гробље у Скопљу.
 ФК Бутел, фудбалски клуб из Скопља.